Résultats détaillés de l’édition 1911 du championnat de France de tennis.

Faits marquants 
En 1911, le simple messieurs du championnat de France est remporté par André Gobert.

Palmarès

Simple messieurs

Simple dames 
La championne en titre 1910, Jeanne Matthey, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double dames 
Championne en titre 1910, la paire Jeanne Matthey - Daisy Speranza est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).
{{Tableau Coupe 2 (3 sets)
|DF-titre=Challenge round
|DF1=|' Jeanne Matthey Daisy Speranza|||
|DF2=||||
}}

 Double mixte Championne en titre 1910, la paire Marguerite Mény - Édouard Mény de Marangue est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).''

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1911
France
France
Tennis en 1911
Sport en France en 1911